est une expression anglaise signifiant « en public à Paris ». Elle peut faire référence à :

 , album de Shakira sorti le  ;
 , album de U2 sorti le .

Voir aussi